Jaume Sospedra
 José Marín Sospedra